Dawtjan ist der Familienname folgender Personen:

 Geworg Dawtjan (* 1983), armenischer Gewichtheber
 Howhannes Dawtjan (* 1983), armenischer Judoka
 Marina Dawtjan (* 2000), armenische Tennisspielerin
 Oganes Dawtjan (1911–1990), armenischer Chemiker
 Tigran Dawtjan (* 1978), armenischer Fußballspieler